Tortel kan syfta på:

Chile 

 Tortel (kommun), Región de Aisén, Provincia Capitán Prat, 
 Tortel (ort), Región de Aisén, Provincia Capitán Prat,

Ungern 

 Törtel, ort, Pest,